Пласти́нка:
 См. Грампластинка
 Пластинка — село в Усманском районе Липецкой области
 Листовая пластинка — составная часть органа растений

См. также  
Пластина